Lua Negra — segunda Lua nova do mês
Black Moon — o filme de 1975
Bad Moon — o filme de 1996

Desambiguações de cinema